Dinnington – miasto w hrabstwie South Yorkshire (Anglia)
 Dinnington – miejscowość w hrabstwie Somerset (Anglia)
 Dinnington – miejscowość w hrabstwie Tyne and Wear (Anglia)